Rosa-Luxemburg-Platz (plein) - plein in Berlijn
 Rosa-Luxemburg-Platz (metrostation) - metrostation in Berlijn onder bovenstaand plein